Museu Farroupilha (Triunfo)
 Museu Histórico Farroupilha, em Piratini

Desambiguações de museus